Zosimos (latinisiert Zosimus) ist der Name folgender Personen:

 Zosimos, spätantiker Historiker um 500, der wahrscheinlich in Konstantinopel lebte
 Zosimos (Märtyrer), christlicher Märtyrer unter Trajan
 Zosimus (Papst), Papst im 5. Jahrhundert
 Zosimos aus Panopolis, griechischer Alchemist des 3. oder 4. Jahrhunderts
 Zosimos (Mosaizist), Mosaizist in Zeugma im 3. Jahrhundert
 Zosimos (Silberschmied), Silberschmied in Thessaloniki im 4. Jahrhunderts
 Zosimos von Askalon, Grammatiker des 5./6. Jahrhunderts
 Autor einer apokryphen Schrift des 5./6. Jahrhunderts, siehe Apokalypse des Zosimos
 Zosimus von Syrakus, Bischof von Syrakus Mitte des 7. Jahrhunderts
 Zosimus Dawydow (1963–2010), russisch-orthodoxer Bischof von Jakutsk und Lensk
 Starez Zosima, Figur aus Fjodor Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow

Zosimus ist das Cognomen folgender Personen:
 Tiberius Claudius Zosimus, Freigelassener des Kaisers Claudius oder des Kaisers Nero